Domata – to wywodząca się z języka greckiego nazwa, stosowana wobec międzynarodowej sieci neozielonoświątkowych szkół biblijnych.

Ruch wiary
Szkoły protestanckie